H47 ou H-47 peut faire référence à :
 Autres affections du nerf (II) et des voies optiques, d’après la classification internationale des maladies ;
 HMS H47, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Lioré et Olivier LeO H-47, un hydravion à coque français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres